

Patronyme 
Adem est un nom de famille porté par :
 Alejandro Adem (né en 1961), mathématicien canadien ;
 Abrar Osman Adem (né en 1994), athlète érythréen ;
 Fidila Adem, membre du Conseil de la Fédération éthiopien ;
  (1921-1991), mathématicien et topologue mexicain ;
  (1924-2015), ingénieur civil, mathématicien, géophysicien et chercheur mexicain.

Abréviation 
ADEM peut désigner :
 Agence pour le développement de l'emploi, le service public de l'emploi au Luxembourg ;
 Ateliers d'ethnomusicologie, une association dédiée aux musiques du monde, créée en 1983 à Genève.